Hélisende ou Hélissende est un prénom féminin, vraisemblablement d'origine germanique, et porté principalement à l'époque médiévale.

 Hélisende de Ponthieu (XI s.), noble française, fille d'Enguerrand II de Ponthieu et épouse de Hugues II de Campdavaine ;
 Hélisende d'Avranches (XI s.), noble normande, fille de Richard d'Avranches et épouse de Guillaume II d'Eu ;
 Hélisende de Joigny (fl. 1189-1230), noble française, fille de Renard IV de Joigny et épouse de Jean I d'Arcis ;
 Hélisende de Rethel (morte vers 1230), noble française, fille de Hugues II de Rethel et épouse d'Érard de Brienne-Ramerupt, puis de Thomas du Perche, enfin de Garnier IV de Traînel ;
 Hélisende de Ferrières (morte en 1251), noble française, fille de Guillaume de Ferrières ;
 Hélisende de Vergy (XIII s.), noble française, fille de Jean I de Vergy et épouse d'Henri II de Vaudémont.

Prénom féminin
Prénom français